«Чем мы заняты в тени» () — американский комедийный телевизионный сериал в жанре ужасов, основанный на фильме 2014 года «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайка Вайтити, премьера которого состоялась 27 марта 2019 года на канале FX. В сериале рассказывается о четырёх соседях по дому — вампирах, живущих в Нью-Йорке. В главных ролях снялись Кайван Новак, Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Харви Гийен и Марк Прокш.

Предпосылка 
Сюжет сериала «Чем мы заняты в тени» разворачивается на Статен-Айленде и показывает «трех вампиров, которые были соседями по комнате сотни и сотни лет». После неожиданного визита их древнего Князя из Старого Света, они должны найти способ завоевать Статен-Айленд для расы вампиров, прежде чем он проснется от своего сна.

Актёры и персонажи

Основные герои 
 Кайван Новак в роли Нандора Безжалостного, вампир, некогда бывший воином Оттоманской Империи и считающий себя лидером группы. Ему  759 лет.
 Мэтт Берри в роли Ласло Крейвенворта, английский дворянин-вампир, который был укушен Надей и на данный момент является её мужем. Ему  320 лет.
 Наташа Деметриу в роли Нади, цыганки-вампира, которая является женой Ласло. Тем не менее, она тайно наблюдает за человеком, которого она считает своим реинкарнированным последним любовником. Ей 500 лет.
 Харви Гийен в роли Гильермо, фамильяра Нандора. Он служит своему Мастеру уже 13 лет в надежде когда-нибудь стать вампиром, похожим на киновампира Армана. Но из-за того, что Нандор, хоть и не говорит этого вслух, не желает делать из слуги себе подобного, вынужден выполнять каждую его прихоть и лелеять свою мечту когда-нибудь стать вампиром. 
 Марк Прокш в роли Колина Робинсона, 100-летний энергетический вампир, который живёт с этой троицей. В отличие от обычных вампиров, он не проявляет никаких признаков вампиризма за исключением того, что его зрачки иногда светятся, и в отражении он выглядит более бледным. Он питается энергией людей и вампиров, тем самым истощая их и раздражая. Он также не боится дневного света, что позволяет ему свободно бродить днем и ночью (что заставляет нормальных вампиров ревновать к нему).

Периодические персонажи 
 Даг Джонс в роли барона Афанаса, первородного вампира из Старого Света, который считает, что вампиры должны править миром. И Надя, и Ласло (у которых один секрет) имели сексуальные отношения с бароном. Теперь он спит на чердаке в саркофаге и проснется, когда им удастся выполнить свою миссию, но его верному Служителю поручено наблюдать за ними, чтобы убедиться, что они действительно этим занимаются.Ему более 1000 лет.
 Глория Лайно выступает в роли Служителя барона. Она пристально следит за вампирами, чтобы те завоевали Новый Свет, когда её хозяин проснётся. Гильермо замечает, что она словно призрак и слышит «все».
 Бини Фельдстейн в роли Дженны - одной из двух девственников, из клуба ролевых игроков, которых Гильермо заманил для того, чтобы подать их на пир к вампирам. Однако Колин попробовал их раньше, высосав энергию и сделав кровь невкусной. Дженна позже превращается Надей в вампира.
 Джейк МакДорман в роли Джеффа Саклера он же реинкарнация Грегора - духа, который вселяется в живое тело с целью продолжить быть любовником Нади, но обреченый на потерю головы и нескончаемую реинкарнацию.

Приглашённые актёры 
 Мэри Гиллис в роли Джуни — фамильяр Нади и Ласло. Она выглядит тяжело больной старухой и общается хрюканьем; в конце концов она встретила свой конец, когда барон высосал всю её кровь, прибыв на Статен-Айленд.
 Марселин Хьюго в роли Барбары Лазарро, президент Совета Статен-Айленда. Она собиралась стать вампиром, чтобы захватить власть, пока Ласло не оставил кучу мертвых енотов на её пороге, когда он попытался завоевать её доверие, тем самым, шокировав её.
 Ричи Мориарти в роли Дага Петерсона, младшего члена Совета Статен-Айленда. Нандор думает, что если он загипнотизирует его своим «Агентом Хаоса», он заменит Лазарро, чтобы он дал ему контроль над Советом. Но это не удалось, поскольку эта гипотеза привела его в бешенство, изгнав его из Совета.
 Неназванный актёр в роли Шона, сосед по соседству. Он всегда приветствует Ласло, как будто он его лучший друг, Ласло легко гипнотизирует его, чтобы избежать пустой болтовни.
 Ванесса Байер в роли Эви Рассел, коллеги Колина. Она — эмовампир. Она похожа на Колина за исключением того, что питается жалостью к себе, она делает это, придумывая (настоящие или поддельные) очень жалкие истории, чтобы привлечь внимание. Её имя на самом деле звучит как «Е. В.» потому что она не знает своего настоящего.
 Ардж Баркер — Арджан, лидер стаи группы вервольфов Статен-Айленда. Он следует традиции и держит свою группу под контролем, как Нандор. Он также согласен с перемирием между его видом и вампирами (которое было создано в 1993 году), его имя почти совпадает с именем актёра.
 Ханнан Юнис — афро-американка вервольф, входящая в группу Арджана. Ей не нравятся правила Арджана (как и правила Нандора не нравятся Ласло), и она в ярости от Нади, наносящей ей «позорные» оскорбления, и прочих, утверждающих, что все оборотни — коренные американцы.
 Джастин Бигелли в роли Тоби, нового члена команды оборотней. В отличие от своих братьев, он может на самом деле трансформироваться, изображая полную луну, используя свое воображение, чтобы он мог сделать это в любое время.
Дэнни Трехо в роли Дэнни, члена Совета вампиров.

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2020)

Сезон 3 (2021)

Съёмки

Подготовка 
22 января 2018 года было объявлено, что FX дал заказ на производство пилотной серии. Пилот был написан Джемейном Клементом в соавторстве с Тайка Вайтити, которые также являются исполнительными продюсерами наряду со Скоттом Рудиным, Полом Симмсом, Гарреттом Башем и Илаем Бушем. 3 мая 2018 года было объявлено, что FX объявил о заказе на первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, премьера которого была запланирована на 2019 год. 4 февраля 2019 года во время ежегодного зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков было объявлено, что премьера сериала состоится 27 марта 2019 года.

Кастинг 
Наряду с объявлением о заказе пилота, было подтверждено, что Кайван Новак, Мэтт Берри, Наташа Деметриу и Харви Гиллен сыграют главные роли в пилоте. 7 февраля 2018 года было объявлено, что Даг Джонс, Бини Фельдстейн, Джейк МакДорман и Марк Прокш будут исполнять роли в пилоте, которые потенциально могут повториться, если производство получит серийный заказ. 11 апреля 2018 года стало известно, что Хейден Сзето будет играть в пилоте.

Съемки фильма 
Основа съёмки для сериала состоялись с 22 октября по 18 декабря 2018 года в Торонто, Онтарио.

Производство

Маркетинг 
31 октября 2018 года была выпущена серия рекламных роликов для этого сериала. 10 января 2019 года был выпущен ещё один тизер-трейлер. 4 февраля 2019 года был выпущен официальный трейлер сериала. Для второго сезона FX обновил сериал о вампирах «Что мы делаем в тени».

Премьера 
7 октября 2018 года сериал провел презентацию на ежегодном Нью-Йоркском комикконе, который вёл Алан Сепинволл из Rolling Stone и в котором участвовали соавторы Тайка Вайтити и Джемейн Клемент, а также их коллега-продюсер Пол Симмс. Перед началом презентации первый эпизод серии был показан зрителям. Мировая премьера этого сериала состоялась во время кинофестиваля «С Юга на Юго-запад» в Остине, штат Техас, в 2019 году в рамках фестиваля сериалов «Эпизодические премьеры».

Приём критикой 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения этого сериала составляет 94 %, на основании 70 обзоров средний балл которых 7,8 из 10. Критический консенсус на сайте гласит: «Восхитительно абсурдно и смехотворно весело», «Реальные вампиры», раскрывает вампирические знания фильма и находит свежую перспективу в его очаровательном, беззаботном актёрском составе, создавая сериал, достойный вашего внимания». По Metacritic средневзвешенная оценка составляет 80 из 100, основываясь на 28 критиках, что указывает на «в целом благоприятный обзор».

Рейтинги

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Комедийные телесериалы США
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Телесериалы о вампирах
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Программы телеканала FX